Själsten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själsten, Hangö, Nyland, 
 Själsten (vid Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Själsten (vid Bylandet, Raseborg), Nyland,

Se även
Själstenarna
Sälsten

Robotskapade Finlandförgreningar